Thätner ist der Familienname folgender Personen: 

 Marcus Thätner (* 1985), deutscher Ringer und Sohn von
 Peter Thätner (* 1963), ehemaliger deutscher Ringer